Méditerranée peut faire référence à :

Toponymie
 la mer Méditerranée ;
 Bassin méditerranéen ;

 les régions de la Méditerranée, espace décrit par la Commission européenne dans le rapport Coopération pour l’aménagement du territoire européen - Europe 2000 Plus ;
 Région méditerranéenne, phytorégion ;
 Méditerranée, un ancien département français ;
 Région méditerranéenne, une des régions de Turquie ;
 Union pour la Méditerranée ;
 Zone euro-méditerranéenne de libre-échange.

Culture
 La Méditerranée (1905), sculpture d'Aristide Maillol ;
 Méditerranée (1955), opérette de Raymond Vincy et Francis Lopez ;
 Méditerranée, chanson de Tino Rossi extraite de cette opérette ;
 Méditerranée, une revue scientifique fondée en 1960 ;
 Méditerranée (1963), un documentaire expérimental français de Jean-Daniel Pollet ;
 Méditerranée (1996), un jeu de société ;
 Méditerranée (2001), une série télévisée ;

Divers
 Méditerranée, un ferry de la compagnie Corsica Linea mis en service en 1989 ;
 Méditerranée, un vin ayant un label IGP.

Voir aussi 
 LGV Méditerranée, une ligne ferroviaire à grande vitesse ;
 Club Méditerranée, une entreprise française ;
 Prix Méditerranée, un prix littéraire ;
 Air Méditerranée, une compagnie aérienne ;
 Tour Méditerranée, un immeuble de Marseille ;
 Climat méditerranéen ;
 Jeux méditerranéens.